Chengzi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengzi (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Chengzi (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar